Priporu se poate referi la:
Priporu, Gorj
Priporu, Vâlcea